T17 oder T 17 steht für:
 T17E1 Staghound I,  ein US-amerikanischer Spähpanzer für den Export
 Tatra 17, ein 1925/26 gebauter 6-Zylinder PKW
 T 17 (1940), ein Boot des Typs Torpedoboot 1937 der Kriegsmarine
 Elsaß-Lothringische T 17, Tenderlokomotiven der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 „Fremdkörper in den Atemwegen“ (ICD-10-Code), siehe Aspiration (Lunge)

T-17 steht für:
 dänische Bezeichnung des militärischen Basistrainers Saab Safari 

Abkürzung